Насьональ 1976 () — одна из двух частей очередного профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Зона A

Зона B

Зона C

Зона D

Финальная фаза

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1976 на rsssf.com

1976
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1976 году